Krenzer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Krenzer (1921–2012), deutscher katholischer Theologe, Pfarrer und Schriftsteller
 Rolf Krenzer (1936–2007), deutscher Liedtexter und Kinderbuchautor

Siehe auch:
 Grenzer